Gregory se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William K. Gregory
 Timothy J. Gregory
 Walton Carlyle Gregory
 William King Gregory